Up All Night (en inglés: Despierto toda la noche) puede referirse a:

Televisión 
 Up All Night, serie de televisión protagonizada por Christina Applegate.

Música 
 «Up All Night», canción de Blink-182.
 Up All Night, álbum de One Direction.
 Up All Night, álbum de Razorlight.